

Accezione comune 
Silenzio – l'assenza di rumori e suoni

Diritto 
Silenzio amministrativo – comportamento inerte o omissivo della pubblica amministrazione. Può dar luogo a:
Silenzio-rigetto
Silenzio-assenso
Diritto al silenzio – forma di garanzia offerta, in molti sistemi, a persone sottoposte a interrogatori polizieschi o a processi giudiziari.

Letteratura 
Silenzio, una favola – racconto breve di Edgar Allan Poe
Silenzio – romanzo di Shūsaku Endō
Silenzio assoluto – romanzo di Frank Schätzing

Musica 
Silenzio – in musica, la condizione espressa dalla pausa musicale
4'33" (1952) – composizione di John Cage, per qualunque ensemble o solista, la cui esecuzione prevede il silenzio degli strumenti
 Silenzio –  singolo dei Sottotono del 1995
Silenzio – album di Rancore e DJ Myke del 2012

Altro 
Silenzio elettrico – in medicina, riferito ai risultati di un elettroencefalogramma
Argomento del silenzio – in filosofia, conclusione basata sul silenzio o la mancanza di argomentazioni contrarie
Silenzio elettorale – pausa della comunicazione e della campagna elettorale nell'immediata prossimità del turno elettorale
Silenzio stampa – scelta di interruzione della comunicazione pubblica massmediatica su determinati argomenti o in determinate circostanze

Pagine correlate
Silence
Il silenzio (disambigua)